Чжо́у Боци́ (, 1298–1369) — китайский придворный поэт времён империи Юань. Чжоу родился в Жаочжоу (ныне ), но вырос в Пекине и в начале своей карьеры работал там магистратом, а затем старшим составителем Императорской академии. Он был хорошо известен своей каллиграфией с печатью.

Примечания 

Юаньские поэты
Юаньские каллиграфы
Каллиграфы Китая